Mettendorf ist der Name folgender Orte:

 Mettendorf (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Mettendorf (Greding), Stadtteil von Greding in Bayern, Deutschland
 Mettendorf TG, frühere Ortsgemeinde in der Gemeinde Hüttlingen im Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau, Schweiz